Miejscowości w USA:
 Marble Falls – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Burnet
Gminy w USA:
 Marble Falls (ang. Marble Falls Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton